Der Querulant ist der Titel von:

 Der Querulant (Schauspiel), Komödie in vier Akten von Hermann Bahr (1914)
 Der Querulant (Film), deutsch-österreichische Verfilmung der Komödie von Hermann Bahr (1970)

Siehe auch:
 Querulant